Fader Berg kan syfta på

 Fader Berg (Fredmans epistlar) – en figur i Bellmans sånger
 Fader Berg – en svensk tonsättare, dirigent och körledare, se Alfred Berg (dirigent)
 Fader Berg – en svensk läkare och professor, se John Berg